Бајка може бити:

 Бајка, посебна књижевна врста
 Бајка (Љевице), насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка